L'Afrique en 100 questions: 2,5 milliards de voisins en 2050, 100 questions est un essai paru en 2021 dont les auteurs sont Stephen Smith et Jean De la Guérivière.

Résumé 
L'essai fait suite à La ruée vers l'Europe de Stephen Smith, professeur d'études africaines à l'université Duke aux États-Unis, paru en 2018. Il se présente de manière pédagogique à partir de questions précises suivies d'explications : « L'Afrique est-elle le berceau de l'humanité ? », « Pourquoi tant de guerres civiles dans les années 1990 ? », « L'Afrique est-elle affligée du syndrome des hommes forts ? », « Faut-il restituer son patrimoine artistique à l'Afrique ? », « Comment la Chine est-elle devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique ? », « L'Afrique  est-elle l'avenir de la francophonie ? ».
Les réponses permettent aux auteurs de parler entièrement de l'Afrique, continent  que l'Europe en détaillant son origine, sa colonisation, sa politique, et d'autres aspects.
Cela permet d'avoir une synthèse de tous les pays présents en Afrique, dont la population risque de doubler d'ici à 2050.

Références

Liens externes 
 
 

Essai en français
Essai français paru en 2021
Crise migratoire en Europe
Livre sur la démographie
Collection Tallandier